Teresa Grané va ser una compositora de la qual se'n conserven algunes composicions en copia manuscrita en la col·lecció particular de Josep Martos, a Manresa. Entre elles, Rivedró la Patria.

Bibliografia 
 Emilio, C. (2023). Diccionario de la musica espanola e hispanoamericana / Dictionary of Spanish and Latin American music: Faura - Guataca: 5. Grupo Anaya Comercial.

Compositors catalans